Salsborch ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Salsborch († Mitte des 16. Jahrhunderts), deutscher geistlicher Dichter
 Hinrik Salsborch († 1534), Hamburger Bürgermeister